Obersteg ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Sauser-Im Obersteg (1926–2017), Schweizer Betriebswirtschafterin und Politikerin
 Franz Joseph Obersteg (1763–1824), Schweizer Politiker
 Georg Joseph Obersteg (1779–1841), Schweizer Politiker
 Roland Obersteg (* 1960), deutscher Flottillenadmiral der Bundeswehr